Прво првенство СССР у шаху одржано је од 4 до 24. октобра 1920. у Москви. Званични назив је био „Сверуска шаховска олимпијада“, које је касније призната за Прво првенство СССР у шаху.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Прво првенство СССР 1920

Првенства СССР у шаху
Шах у 1920.